Never Enough

Музыка

Альбомы
  — альбом Мелиссы Этеридж, выпущенный в 1992 году.
  — альбом , вокалистки и лидера американской рок-группы , выпущенный в 1987 году.
  — альбом американской рок-группы , выпущенный в 2016 году.

Песни, синглы
 «Never Enough» — сингл The Cure из альбома Mixed Up, выпущенный в 1990 году.
 «» — сингл Five Finger Death Punch из альбома The Way of the Fist, выпущенный в 2008 году.
 «» — сингл Kiss из альбома Sonic Boom, выпущенный в 2010 году.
 «» — сингл  с вокалом Рошин Мёрфи, выпущенный в 2001 году.

Книги
 , или The Truth About Trump, — биография Дональда Трампа авторства , вышедшая в 2015 году.